А1 Етнікі 2000—2001 — 61-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Місця 1-6 
Чвертьфінали
 АЕК — Паніоніос 2:0
 Олімпіакос — Іракліс 2:0

Півфінали
 Перістері — Олімпіакос 0:2
 Панатінаїкос — АЕК 2:0

Фінал
 Панатінаїкос — Олімпіакос 3:2

Місця 7-12 
Чвертьфінали
 Дафні — Аріс 2:0
 Іракліон — Неар Іст 1:2

Півфінали
 Марусі — Дафні 2:0
 ПАОК — Неар Іст 2:0

Фінал
 ПАОК — Марусі 0:2

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Офіційна сторінка на esake  

2001
‎Греція
Греція
2000 у грецькому спорті
2001 у грецькому спорті